Iziaslav Davidovitch (en  et en ), dit Iziaslav  de Kiev, est un grand-prince du Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né vers 1115 et mort le  à Belgorod), qui régna de 1154 à 1155, puis de 1157 à 1158, et enfin en 1161.

Troisième fils de David Sviatoslavitch (prince de Smolensk et de Tchernigov), il est également prince de Tchernigov de 1152 à 1154 puis de 1155 à 1157.

Biographie

Il a tout d'abord activement participé, notamment avec son frère Vladimir, prince de Tchernigov, à la guerre civile entre princes cousins, à la mort en 1146 du grand-prince de Kiev et cousin d'Iziaslav, Vsevolod II de Kiev.

En 1149, lui et un autre de ses cousins alliés, Iziaslav II Mstislavitch, assiègent Pereïaslavl et perdent face au prince Iouri Dolgorouki.

En 1151, lui et son frère Vladimir soutiennent à nouveau leur cousin Iziaslav II contre leur autre cousin Iouri Dolgorouki, et gagnent face à ce dernier dans une bataille près d'une rivière, malgré la mort de Vladimir.

En 1154, après la mort du grand-prince de Kiev Iziaslav Mstislavitch, il contraint son grand-oncle le grand-prince de Kiev Rostislav  à lui abandonner le trône de Kiev et se proclame alors grand-prince à sa place, bannissant Rostislav de la ville. L'année suivante en 1155, Iouri Dolgorouki lève une grande armée dans le nord et parvient à le chasser en marchant sur Kiev. 

En 1157, après la mort de Iouri Dolgorouki (probablement empoisonné), il récupère Kiev pour devenir le grand prince pour la seconde fois, mais il est chassé à son tour, une nouvelle fois par Rostislav .

Au mois de mars 1161, il parvient très brièvement à reprendre le trône de Kiev pour quelques semaines à Rostislav .

Il est finalement tué le  près de la ville de Belgorod lors d'un combat contre les troupes de Rostislav, alors qu'il tentait de récupérer ses États.

Famille

Unions et descendance 
Les informations concernant sa femme ne sont pas connus, mais on sait qu'il eut:

 Une fille, qui épousa en 1156 Gleb Ier, prince de Pereïaslavl.

Ancêtres

Annexes

Bibliographie 
 Gustave Welter Histoire de la Russie  Petite Bibliothèque Payot Paris (1963).

Liens internes 
 Liste des souverains de Kiev

Notes et références

Liens externes 

Date de naissance non renseignée (XIIe siècle)
Décès en 1161
Décès à Belgorod
Souverain de Kiev du XIIe siècle
Monarque de Russie du XIIe siècle
Riourikides
Rus' de Kiev